Ras al-Chajma − jeden z emiratów ZEA
 Ras al-Chajma − stolica emiratu